Rashwan ist der Familienname folgender Personen:

 Donia Rashwan (* 1998), ägyptische Radrennfahrerin
 Mohamed Ali Rashwan (* 1956), ägyptischer Judoka